Dim ou dim est une abréviation courante du mot dimension :
 en mathématiques, cette notation s'applique aux espaces vectoriels ;
 en informatique, Dim est une méthode ou instruction des langages BASIC qui permet de déclarer une variable représentant une matrice.

Dim est un nom qui peut désigner :
 Dim, une marque de sous-vêtements : 
 Dim. D, un dessinateur de bande dessinée français.

DIM est un code qui peut signifier :
 .

DIM est un acronyme qui peut désigner :
 département d'information médicale ;
 3,3'-diindolylméthane, une molécule issue de la digestion de l'indole-3-carbinol ;
 division d'infanterie motorisée, un type de division française lors de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Dim, Dam, Dom, une émission de télévision française
Code